Rue des Bouchers (Bruxelles)
 Rue des Bouchers (Lille)